Атанас Попниколов Саев е български революционер, войвода на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Атанас Саев е роден в 1883 година в пазарджишкото село Калагларе в семейството на поп Никола Саев. Учи в Неврокоп, в българското училище в Сяр и в българската семинария в Цариград. В Цариград заедно със съученици семинаристи създава революционен кръжок на ВМОРО. След завършването си в 1904 година, започва работа в българската община в Сяр, а по-късно става и учител в Сярското българско педагогическо училище. Влиза във ВМОРО и на Окръжния конгрес в 1905 година е избран за легален член на Серския окръжен революционен комитет.

Саев, заедно с другите двама членове на Окръжния комитет – Лазар Томов и Владимир Благоев, са противници на Яне Сандански и се противопоставят на опитите му за саморазправа в организацията. През зимата на 1904 година членовете на окръжния комитет отказват да подпишат предлаганото им от Сандански решение, с което се осъжда Борис Сарафов на смърт.

През март 1906 г. Атанас Саев е арестуван и е осъден на 101 години затвор. Изпратен е на заточение на остров Родос. След Хуриета от юли 1908 година е амнистиран и се завръща в Македония, като отново става учител, първоначално в село Моноспитово (1908 - 1909), Струмишко, а после и в град Мехомия (1909 - 1910). Участва в Балканската война (1912-1913) и Междусъюзническата война (1913) като доброволец в Македоно-одринското опълчение. Взима участие и в Първата световна война (1915 – 1918).

След войните се установявав в София. Саев е сред инициаторите за основаването на читалище „Васил Друмев“.

Умира на 8 март 1963 година в София. Погребан е в Централните софийски гробища.

Вижте също 
 Константин Саев
 Тодор Саев

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия
Български просветни дейци
Македоно-одрински опълченци
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Членове на Сярската българска община
Хора от област Пазарджик
Починали в София
По произход от Белица
Български военни дейци от Първата световна война